Cañadillas puede referirse a:

 Base Aérea de Cañadillas, aeródromo español del municipio de Molinicos, en la provincia de Albacete.

Lugares 
En España
 Las Cañadillas, localidad del municipio de Carataunas, en la provincia de Granada.
 Las Cañadillas, localidad del municipio de El Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla.